L'edizione 1956-1957 della Lega nazionale A vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Adrien Kauer (FC La Chaux-de-Fonds), con 29 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1956-1957.
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1956-1957.
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1957-1958.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio retrocessione

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti finali 
 Young Boys Campione di Svizzera 1956-57.
 Zurigo e Sciaffusa retrocesse in Lega nazionale B.

Classifica marcatori

Bibliografia 
L'Express, annate 1956 e 1957;
L'Impartial, annate 1956 e 1957;
Le Temps, annate 1956 e 1957.
Gazzetta Ticinese, annate 1956 e 1957
Popolo e Libertá, annate 1956 e 1957
Tribune de Lausanne, annate 1956 e 1957

Collegamenti esterni 
 
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
1956-1957